Combrailles puede referirse a: 

 Combraille o las Combrailles, región natural de Francia y comarca de Occitania.
 Combrailles, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.